U20-Europamästerskapet i handboll för herrar 2022, arrangerat av EHF, var en handbollsturnering för herrjuniorlandslag med spelare födda 2002 eller senare. Mästerskapet spelades i Porto i Portugal under perioden 7–17 juli 2022.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B 

1Inbördes möte: Ungern-Danmark 25-28
2Inbördes möte: Färöarna-Slovenien 27-28

Grupp C

Grupp D

Huvudrunda

Lagen som går vidare till huvudrundan tar med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp M1

1Inbördes möte: Spanien-Portugal 35-36
2Inbördes möte: Ungern-Danmark 25-28

Grupp M2

1Inbördes möte: Sverige-Serbien 27-32
2Inbördes möte: Frankrike-Tyskland 27-32

Placeringsgruppspel

Lagen som går vidare till placeringsgruppspelet tar med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp I1

Grupp I2

Placeringsmatcher

Semifinaler 13-16e plats

Semifinaler 9-12e plats

Semifinaler 5-8e plats

Match om 15e plats

Match om 13e plats

Match om 11e plats

Match om 9e plats

Match om 7e plats

Match om 5e plats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser 
All star team och utmärkelser presenterades 17 juli.

All star team

Referenser 

2022 i Portugal
Handboll i Portugal
Handbollssäsongen 2021/2022
Europamästerskap i handboll